Hossam ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Hossam (* 1983), ägyptischer Fußballspieler
 Karim Hossam (* 1994), ägyptischer Tennisspieler
 Youssef Hossam (* 1998), agyptischer Tennisspieler